La palabra sánscrita kavi puede referirse a:

Nombre y etimología 

 kavi, en el sistema AITS (alfabeto internacional para la transliteración del sánscrito).
 कवि, en escritura devanagari del sánscrito.
 Pronunciación: /kávi/ en sánscrito
 Etimología: de la raíz sánscrita kū, sonar, hacer algún ruido, gritar, gemir, llamar (como un pájaro), arrullar o zurear (como una paloma), zumbar (como una abeja)

Significados 

 kavi: bardo, cantante, poeta; aparece en el Rig-veda (el texto más antiguo de la India).
 un cuidador o un rebaño; según el Rig-veda (7.18.8).
 pensador, varón inteligente, hombre de entendimiento, líder
 sabio, vidente, profeta
 en particular, a los primitivos poetas-videntes (rishis, los que ven) que compusieron los mantras del Rig-veda (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.).
 un epíteto (‘inteligente’) de varios dioses, incluyendo:
 Agní, según el Rig-veda (2.23.1, 10.5.4.3, 3.5.1, 1.31.2, 76.5).
 Váruna
 Indra
 Pushan, el dios hindú de la reunión (como líder o guía).
 los dos Ashwins
 los Maruts
 los Aditias
 los Ribhús (en el sentido de que son hábiles en estratagemas).

Lugares 

 Kavi, estación de trenes en el estado de Guyarat (India).
 Kavi, nombre de la isla Sri Lanka, en el uso popular en la India.

Cultura popular 
 Kavi: primo de Apu, personaje de la serie estadounidense Los Simpson, que ayuda a Homero en el episodio «Kiss Kiss, Bang Bangalore».

Derivados sánscritos 

 Kaví-kalpa-druma (siglo XI d. C.), nombre de una lista métrica de raíces sánscritas, escrito por Vopadeva (el posible escritor del Bhágavata-purana).
 kaví-kratu, que tiene la visión de un sabio, lleno de discernimiento, sabio (se dice del dios Agní y del néctar de soma); según el Rig-veda, el Átharva-veda y el Vayasanei-samjita
 uno que posee sabiduría o sacrificios; según Saiana
 kavī-iát (‘sabio-como’), que es como un sabio; según el Rig-veda (9. 94.1).
 Kaví Yiestha, el más antiguo de los poetas, nombre de Valmiki (autor del Ramaiana).
 Kavi Indu, ‘la luna de los poetas’, nombre de Valmiki; según Sarnga Dhara
 kaví-tama, el más sabio; según el Rig-veda
 kaví-tara, el más sabio; según el Rig-veda y el Átharva-veda
 kavítaa, poesía, estilo ornamentado (ya sea en verso o en prosa); según Bhartri Jari y el Prasana Rághava.
 Kaví-tā-rajasia (el secreto del estilo), nombre de una obra sobre retórica.
 Alfabeto kawi, usado antiguamente en las actuales Indonesia y Filipinas

En el zoroastrismo 
 kavi (‘jefe’), es el título que se les da en general a los reyes en el Avesta.

Notas 

Palabras en sánscrito
Nombres indostánicos
Nombres masculinos